Velenczey István (Budapest, 1925. március 7. – 2006. április 19.) Jászai Mari-díjas magyar színész, színházigazgató.

Életpályája 
Esztergomban, a ferences rendi Katolikus Szent Antal Gimnáziumban érettségizett 1943-ban.
A Színház- és Filmművészeti Főiskolán szerezte diplomáját 1947-ben. Pályáját a pécsi és a budapesti Nemzeti Színházban kezdte, ahol két-két évad idejéig játszott. 1951-től 1953-ig igazgatója volt a kecskeméti Katona József Színháznak, majd ezután egy évadig szerepelt a Nemzeti Színházban, háromig pedig a szolnoki Szigligeti Színházban. Egy teljes évtizeden keresztül volt a József Attila Színház tagja, majd tizenhat évig foglalkoztatta a Nemzeti Színház. 1983-tól a Józsefvárosi Színháznak és a Népszínháznak volt a művésze. A színészkedést mellett rendezőként is munkálkodott.

Fontosabb szerepei

Filmjei

Játékfimek

Tévéfilmek, televíziós sorozatok

Szinkronszerepei 
Velenczey István nevéhez számtalan szi­nkronszí­nészi alakítás is fűződik. Többek között ő kölcsönözte hangját Walter Matthaunak és John Gielgudnak, de ő szinkronizálta Štrosmajer doktort (azaz Miloš Kopeckýt) is a Kórház a város szélén cí­mű tévésorozatban.

Filmek

Derrick epizódjai

Sorozatok

Rajz- és animációs filmek

Rajzfilmsorozatok

Hangjáték 
 Szobotka Tibor: A fiatal Verdi (1950)
 Szász Péter: Zúg a folyó (1951)
 Gál Zsuzsa: Kincses Velence (1958)
 Passuth László: Esztergomi orfeusz (1960)
 André Stil: Két kő között (1961)
 Huxley, Aldous: A majom és a lényeg (1962)
 Mándy Iván, László Endre: Robin Hood kalandjai (1962)
 Bachmann, Ingeborg: A tücskök (1963)
 Böll, Heinrich: Meghívás teára (1963)
 Hemingway, Ernest: Búcsú a fegyverektől (1963)
 Jókai Mór: És mégis mozog a föld... (1963)
 Osváth Zsuzsa: Kossuth (1963)
 Maugham, Sommerset: Az ördög sarkantyúja (1964)
 Vészi Endre: Statisztika (1964)
 Sós György: Köznapi legenda (1965)
 Fésüs Éva: Toportyán Tódor a mezei könyvnapon (1966)
 Horakova, Olga: A fantasztikus sax (1966)
 Sós György: A cipők éneke (1966)
 Szabó Magda: A rab (1966)
 Dürrenmatt, Friedrich: A szamár árnyéka (1967)
 Momo Kapor: Álomhinta (1967)
 Vészi Endre: Passzív állomány (1967)
 Névaparti muzsikusok - Epizódok Pétervár zenei múltjából (1969)
 Agatha Christie: Gyilkolni könnyű (1970)
 Falusi délután-Pipaszó mellett (1970)
 Maupassant, Guy de: A szépfiú (1970)
 Németh László: II. József (1970)
 Vihar Béla: Az utas (1970)
 Henry Kane: A nevem: Chambers (1971)
 Az elhagyott robot (1972)
 Mándy Iván: Üres osztály (1974)
 Vészi Endre: Földszint és emelet (1974)
 Klara és Angelika (1975)
 Karinthy Ferenc: Visszajátszás (1977)
 Zoltán Péter: Picasso (1977)
 Beumarchais, Pierre-Augustin: Figaro házassága (1978)
 MacNeice, Louis: Találkája volt (1979)
 Mikszáth Kálmán: Apám ismerősei (1979)
 Szabó Magda: Sziget-kék (1979)
 Zoltán Péter: A dárdavivő (1980)
 Teleki László: Kegyenc (1980)
 Thackeray, William Makepeace: A rózsa és a gyűrű (1981)
 Csemer Géza: Forintos doktor (1982)
 Anderson, Edith: Martin Luther King élete és halála (1984)
 Wallace, Edgar: Fecsegő felügyelő esetei (1984)
 Aszlányi Károly: Az Északi Park felfedezése (1985)
 Jókai Mór: Az arany ember (1985)
 Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma (1985)
 Hernádi Gyula: Gólem (1986)
 Molnár Ferenc: Egy, kettő, három (1986)
 Jókai Mór: Egy hírhedett kalandor a XVII. századból (1987)
 Roald Dahl: Danny a szupersrác (1987)
 Bulgakov, Mihail: Morfium (1988)
 Szomory Dezső: Sába királynője (1988)
 Hernádi Gyula: Homokzsák-keringő (1989)
 Jules Verne: A tizenöt éves kapitány (1989)
 Bomba a hűtőszekrényben (1990)
 A Próféta rokona (1991)
 Ruitner Sándor: Lacrimosa (1991)
 Szakonyi Károly: Három szál margaréta (1991)
 Bulgakov, Mihail: Színházi regény (1992)
 Poe, Edgar Allen: Pár szó egy múmiával (1992)
 Bulgakov, Mihail: A nagy kísérlet, avagy Rokk tojásai (1996)

Kabaré 
 Tóth Miklós: A kihallgatás – bíró

Kitüntetései 
 Jászai Mari-díj (1984)

Jegyzetek

Források 
 
 
 
 
 Magyar Színház

További információk 
 
 
 
 
 

1925-ben született személyek
2006-ban elhunyt személyek
Magyar színészek
Színigazgatók
Jászai Mari-díjasok